

Canada
Trossachs, villaggio del Saskatchewan

Regno Unito
Trossachs, catena montuosa della Scozia